Национални састав становништва Републике Македоније, по општинама, према попису из 2002. године.

Резултати по општинама 
Значење боја у представљању етничког састава становништва

Етничке карте

Извори 

 Министарство за локалну самоуправу Републике Македоније - http://www.mls.gov.mk/MLS/FileStorage/brosura.pdf

Пописи становништва
Демографија Северне Македоније